Stücke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Stücke (* 1940) deutscher Weltreisender
 Jochen Stücke (* 1962), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer

Stücke steht für:

 Schwemann & Stücke, 1862 unter der Firmierung Stork & Droop in Hannover gegründete Eisen- und Metallgroßhandlung
 Effektive Stücke Aktien oder Anleihen 
 Stücke (Theater) Theaterwettbewerb in Mülheim an der Ruhr: 
 die Mehrzahl von Stück